RV hace referencia a varios artículos:

Informática
Reenviar. Su abreviatura seguida de dos puntos (RV:) da comienzo a la casilla "asunto" del encabezado de los mensajes de correo electrónico que han sido reenviados.
.rv, extensión de archivo de RealAudio.

Música
Catálogo Ryom (RV) de la música de Antonio Vivaldi creado por Peter Ryom.

Además
Realidad Virtual (RV).
RV (Locas vacaciones sobre ruedas, en Hispanoamérica) es una película de 2006 protagonizada por Robin Williams y JoJo.
Renovació Valencianista, partido político.
"Recreational vehicle" (Vehículo conocido como autocaravana).

Siglas
Abreviatura